Pontevedra (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Pontevedra (Capiz), een gemeente in de Filipijnse provincie Capiz
Pontevedra (Negros Occidental), een gemeente in de Filipijnse provincie Negros Occidental
Comarca de Pontevedra, een comarca van Spanje
Pontevedra (provincie), een provincie van Spanje
Pontevedra (stad), een stad in Spanje
Ponte Vedra Beach (Florida)